Der Kanton Prades war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Languedoc-Roussillon. Sein Hauptort war Prades. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 1998 bis 2015 Guy Cassoly.

Der Kanton war 318,22 km² groß und hatte 13.628 Einwohner (Stand 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 20 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Prades
Aufgelöst 2015